jingle (dżingiel) – hasło medialne
 Jingle – standard w sieciach p2p

Zobacz też 
 „Jingle Bells” – amerykańska pastorałka